Свиносовхоз  — посёлок в Дубёнском районе Мордовии в составе Дубёнского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии менее 4 километров на юго-запад от районного центра села Дубёнки.

История 
Основан в 1929 году переселенцами из сел Дубёнки, Ардатово, Паракино, Кочкурово. Центральная усадьба совхоза «Дубенский»

Население 

Постоянное население составляло 556 человек (русские 35 %, мордва-эрзя 60 %) в 2002 году, 461 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Дубёнского района